Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji China Open 2015 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl česko-čínský pár Andrea Hlaváčková a Pcheng Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Hlaváčková nastoupila s Lucií Hradeckou, aby ve čtvrtfinále podlehly Casey Dellacquové s Jaroslavou Švedovovou. Šuaj do turnaje nezasáhla pro zranění.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který ve finále za 1:41 hodin zdolal sesterskou dvojici Tchajwanek Chao-čching a Jung-žan Čanových po setech 6–7 a 6–1, až těsně v supertiebreaku [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů.

Hingisová na okruhu WTA Tour vybojovala čtyřicátý devátý deblový titul a pro Mirzaovou to byla třicátá první trofej ze čtyřhry. Po Wimbledonu, US Open, Kantonu a Wu-chanu vyhrály páté finále v řadě. Dvojice navíc proměnila patnáctý společný start v zisk devátého titulu.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Casey Dellacquová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2015